Miejscowości w USA:
 Denver – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Denver
 Denver – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Miami
 Denver – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Bremer
 Denver – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Lincoln
 Denver – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Worth
 Denver – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
Gminy w USA:
 Denver (ang. Denver Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Richland
 Denver (ang. Denver Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Isabella
 Denver (ang. Denver Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
 Denver (ang. Denver Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Rock
 Denver (ang. Denver Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Adams
 Denver (ang. Denver Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sargent
 Denver (ang. Denver Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Kingsbury
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Denver (ang. Denver County) – w stanie Kolorado
W Wielkiej Brytanii:
 Denver – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)

Zobacz też 
 Denver, ostatni dinozaur – serial z 1988 r.